Pamplona kan syfta på:

 Pamplona (djur) – ett släkte av insekter

Geografi
 Pamplona (kommun) – en kommun i Colombia
 Pamplona (ort i Colombia, Norte de Santander, lat 7,38, long -72,65) – kommunens huvudort
 Pamplona (Cagayan) – en kommun i Filippinerna
 Pamplona (Camarines Sur) – en kommun i Filippinerna
 Pamplona (Negros Oriental) – en kommun i Filippinerna
 Pamplona – en kommun i Spanien
 Pamplona Airport – en flygplats